Kodagu puede referirse a:

 Distrito de Kodagu, unidad administrativa de la India.
 Idioma kodagu, lenguaje hablado en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India.
 Kodagu, antiguo estado de la India.